Niederfeld heißen folgende geographischen Objekte:

 ein Stadtteil von Ingolstadt
 ein Ortsteil  von Ludwigshafen, siehe Ludwigshafen-Gartenstadt
 ein Stadtteil von Mannheim, siehe Niederfeld (Mannheim)
 ein Wohnquartier von Stein am Rhein

 Niederfeld (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ortschaft von Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

 Niederfeld (Winterthur), Ortsteil von Winterthur-Wülflingen

 zwischen 1937 und 1945 der deutsche Name von Grodziec Mały in Polen

Siehe auch: 
 Niedernfeld